Nederlandse familie van Joodse komaf:
David Wijnkoop (1876-1941), communistisch politicus (zoon van Joseph, oom van Eddy)
Eddy Wijnkoop (1913-1942), verzetsstrijder (kleinzoon van Joseph, neef van David)
Joseph Wijnkoop (1842-1910), (opper)rabbijn en hebraïcus (vader van David, grootvader van Eddy)

Overige:
Marianne van Wijnkoop (1945-2022), Nederlands actrice en casting director
CPH-Wijnkoop, Nederlandse communistische partij (1926-1930), afsplitsing van de CPH gevormd door David Wijnkoop